Фрино́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фринолли, Джорджо (род. 1970) — итальянский легкоатлет.
 Фринолли, Роберто (род. 1940) — итальянский легкоатлет.